José Antonio Urtiaga Albizu (Éibar, Guipúzcoa, España, 17 de octubre de 1942) es un exfutbolista español que se desempeñaba como delantero.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Guipúzcoa
Futbolistas del Valencia Club de Fútbol Mestalla
Futbolistas del Valencia Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Club Atlético de Madrid en los años 1960
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol en los años 1960
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol en los años 1970
Futbolistas de la Selección de fútbol del País Vasco
Nacidos en Éibar